Nikolaj Komličenko může být:

 Nikolaj Komličenko (1973) – ruský fotbalista
 Nikolaj Komličenko (1995) – ruský fotbalový útočník